Le mot vérin désigne un dispositif pneumatique ou hydraulique qui sert à créer un mouvement mécanique.

Le nom Vérin peut lui faire référence à :

Toponyme
 Vérin, une commune française du département de la Loire
 Vérin, un ruisseau, affluent du Rhône en rive droite, coulant dans cette commune

Patronyme
 Hélène Vérin (née en 1940), historienne et philosophe des techniques française 
 Nicolas Vérin (né en 1958), compositeur français
 Pierre Vérin (1934-2010), anthropologue, archéologue et linguiste français

Homographe
 Verín, commune espagnole de Galice

Homonymie de patronyme